Инертность — свойство по значению прилагательного инертный — быть в состоянии покоя, бездеятельности, пассивности, вялости.

 Инертность (механика) — свойство материальной точки или тела, определяющее способность сохранять движение
 Химическая инертность
 Инертность мышления

Примечания

См. также 
 Инерция
 Инертное простое число